Despić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Despić (1927–2005), serbischer Physiker
 Dejan Despić (* 1930), serbischer Komponist, Autor, Musiktheoretiker und Pädagoge